ditietany:
1,2-ditietan, 
1,3-ditietan,